

Дани сећања 

610-е пне.